Gyromitra gigas, communément appelée la fausse morille géante,    la morille des neiges, la fausse morille des neiges, le cerveau de veau ou le nez de taureau, est un champignon de la division des ascomycètes (Ascomycota). D'apparence similaire à la vraie morille, elle est cependant interdite à la vente en France du fait de sa toxicité.

Description 
Gyromitra gigas est un champignon fréquemment appelé fausse morille, fausse morille géante ou morille des neiges du fait de sa ressemblance avec les vraies. De plus G. gigas se trouve en Europe au printemps et au début de l'été dans des habitats similaires aux vraies morilles ( Morchella ssp. ). Il contient de petites quantités d'hydrazines et sa teneur en gyromitrine a été évaluée scientifiquement par Viernstein et al. [Identification botanique 1980] et a donné environ 1 mg par kg de champignon frais (environ 1500 fois moins par rapport à esculenta).  

Ce champignon est interdit à la vente en France depuis 1991 en raison d'une toxicité prouvée. Sa consommation provoquerait une maladie neurodégénérative mortelle assez rare, la sclérose latérale amyotrophique (SLA). 

Une espèce similaire et peut-être directement apparentée mais plus petite, Gyromitra montana, est présente en Amérique du Nord; la principale différence entre les deux réside dans les plus petites spores qu'aurait G. gigas.

Taxonomie 
L'espèce a d'abord été décrite par Paulet vers 1808 puis scientifiquement par Julius Vincenz von Krombholz sous le nom d' Helvella gigas en 1834.

Voir également 

 Gyromitrin, un produit chimique toxique trouvé dans les champignons Gyromitra

Références 

Espèce de champignons (nom scientifique)
Pezizales